Ceratosebacina är ett släkte av svampar. Ceratosebacina ingår i ordningen Auriculariales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Ceratosebacina